Александр Павлович Шипов:
 Шипов, Александр Павлович (1800—1878) — действительный статский советник, публицист и экономист.
 Шипов, Александр Павлович (1916—1971) — Герой Советского Союза.